In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Singajaya (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Garut in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Singajaya (Cibalong), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Singajaya (Cihampelas), een plaats in het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
 Singajaya (Indramayu), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Singajaya (Jonggol), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Singajaya (Singajaya), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java